Насьональ 1975 () — одна из двух частей очередного профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Зона A

Зона B

Зона C

Зона D

Финальная фаза

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1975 на rsssf.com

1975
Аргентина
1975 год в Аргентине